Karl Kahr ist der Name folgender Personen:

* Karl Kahr (Mediziner) (1914–2007), österreichischer Mediziner und SS-Hauptsturmführer
 Karl Kahr (* 1932), österreichischer Skirennläufer und Skitrainer, siehe Charly Kahr